El término TV noticias puede hacer referencia a: 

TV noticias, noticiero de TVN entre 1988 y 1989.
TV noticias, noticiero de TVB-Canal 7 desde febrero de 2009.